Robert Newton Ford, ook Bob Ford (1860-1892), Amerikaans crimineel, moordenaar van Jesse James
Robert Webster Ford (1923), Brits radiotechnicus, diplomaat en schrijver
Robert Ford (basketballer) (1950), ook Bob Ford, basketbalspeler
Robert Ford (golfer), ook Bob Ford, golfspeler
Robert Ford (1923-2015), Brits generaal
Rob Ford (1969-2016), Canadees politicus en 64ste burgemeester van Toronto